

Cinema
Salvami! (Save Me) – film del 1994 diretto da Alan Roberts
Save Me - Salvami (Save Me) – film del 2007 diretto da Robert Cary

Musica
 Salvami – singolo di Jovanotti del 2002, dall'album Lorenzo 2002 - Il quinto mondo
 Salvami – singolo dei Sonohra del 2008, dall'album Liberi da sempre
 Salvami – singolo di Gianna Nannini e Giorgia del 2009, dall'album Giannadream - Solo i sogni sono veri
 Salvami – singolo dei Modà del 2011, dall'album Viva i romantici
 Salvami – singolo di Enzo Avitabile del 2022

Televisione
Salvami (Save Me) – episodio della prima stagione di Grey's Anatomy
Salvami (Save Me) – episodio della prima stagione di The Night Shift

Pagine correlate
Save Me